O nome Dalila foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste. Antes de 1995, o nome tinha sido Dalilia em documentos operacionais. Dalilia foi usado incorretamente em dois sistemas tropicais.

 Tempestade tropical Dalilia (1983);
 Furacão Dalilia (1989) - furacão de categoria 1 que trouxe chuvas fortes para a porção setentrional do arquipélago do Havaí.
 Tempestade tropical Dalila (1995) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Dalila (2001) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Dalila (2007) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação